Hypochthonius är ett släkte av kvalster. Hypochthonius ingår i familjen Hypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hypochthonius